Willi One Blood (при рождении Уильям Харбор Младший) — нью-йоркский певец регги, наиболее известный по песне «Whiney Whiney (What really drives me crazy)», которая была включена в саундтрек фильма «Тупой и ещё тупее». Песня продержалась в чарте 11 недель и занимала 62-е место.

Кроме того, Уилли появлялся в нескольких фильмах, таких как «Леон» и «Квартирка Джо». В Леоне Стэнсфилд называет этого человека «Блад» (), а другой персонаж зовёт его Уилли ().

Примечания

Ссылки 
 

Регги-музыканты